La reina Mab -en inglés Queen Mab-  , es el nombre dado a un hada en las obras medievales de literatura inglesa y luego en  Romeo y Julieta de Shakespeare.

Otros usos del nombre 

 Queen Mab (equino)  , uno de los primeros equinos de carrera pura sangre  importados a América.  
Mab (luna) , una de las lunas del planeta Urano, a la cual se le ha dado este  nombre por la reina Mab de la literatura inglesa.
Mab (cráter), un cráter de la luna o satélite natural de Urano, Ariel.
 La cantante escocesa Donovan lanzó una canción titulada "Reina Mab" en su álbum HMS Donovan .
 «La reina Mab», un poema filosófico, con notas , fue la primera gran obra poética escrita por Percy Bysshe Shelley, poeta romántico inglés.
 En el videojuego Shin Megami Tensei: Nocturne , Queen Mab  es un demonio del clan de la noche. Ella se metamorofosea a partir de una  Pixie  elevada.
 En The Dresden Files  o Los archivos Dresde , Mab  es la reina del invierno partícipe del tribunal de hadas oscuras.